1,2,3-trinitrobenzeen
 1,2,4-trinitrobenzeen
 1,3,5-trinitrobenzeen